MeNTOPPIX este o distribuție indoneziană de Linux bazată pe Knoppix (Debian).

Distribuții Linux